Ca  — род бабочек из семейства Dalceridae. Неотропика.

Распространение 
Центральная Америка: Панама, тропические влажные леса.

История открытия 
Таксон был впервые выделен в 1914 году американским энтомологом Харрисоном Г. Диаром (Harrison Gray Dyar, 1866—1929) на основании типового вида . Сходен с родами Paracraga и Minacragides.

Описание 
Мелкие молевидные волосистые бабочки. Размах крыльев самцов около 6 мм. Основная окраска крыльев светло-коричневая или палево-жёлтая. На переднем крыле только две радиальные жилки (предположительно слитые жилки R1-3 и R4-5). Время лёта отмечено в феврале, марте, июне и с октября по декабрь.

Виды

Примечания

Литература 
 Miller, S. E. (1994). Systematics of the Neotropical moth family Dalceridae (Lepidoptera). Bulletin of the Museum of Comparative Zoology 153(4): 1-495/

Ссылки 
 Ca. eol.org

Dalceridae
Насекомые Центральной Америки
Эндемики Панамы
Роды чешуекрылых